Истие́я-Эдипсо́с () — община (дим) в Греции. Расположена на острове Эвбея в Эгейском море. Входит в периферийную единицу Эвбея в периферии Центральная Греция. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 509,204 квадратного километра. Плотность 41,4 человека на квадратный километр. Административный центр — Истиея. Димархом на местных выборах 2014 года избрана Элени Эфстатиу-Спану ().

Община создана в 2010 году () по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Истиея, Артемисион, Ореи и Эдипсос, а также сообщества Лихас.

Административное деление 

Община (дим) Истиея-Эдипсос делится на пять общинных единиц.

Примечания

Ссылки 
 

Эвбея
Димы Греции